Baldwin I Żelazne Ramię (837/840–879) – hrabia Flandrii 862–879
 Baldwin I (ok. 1030–1070) – hrabia Hainaut 1051–1070, jako Baldwin VI hrabia Flandrii
 Baldwin I z Boulogne (zm. 1118) – hrabia Edessy 1098–1100, król Jerozolimy 1100–1118
 Baldwin I Flandryjski (1172–1205) – cesarz łaciński 1204–1205, jako Baldwin IX hrabia Flandrii i jako Baldwin VI hrabia Hainaut
 Baldwin I Koburg (1930–1993) – król Belgów 1951–1993